Алексє́єв/Алєксє́єв () — поширене староруське прізвище. Жіноча форма — Алексєєва. Утворене від імені  — Олексій.

Відомі носії 

Анатолій
 Алексєєв Анатолій Арсенійович (1936, Уфа) — український математик, кібернетик, доктор технічних наук (1992).
 Алексєєв Анатолій Дмитрович (1902–1974) — російський полярний льотчик, Герой Радянського Союзу (1937).
 Алексєєв Анатолій Дмитрович (1940-2012) — український гірничий інженер, доктор технічних наук (1977).
 Алексєєв Анатолій Семенович (1928–2007, Новосибірськ) — російський геофізик, академік АН СРСР (1984).
 Алексєєв Анатолій Якович (1942) — український філолог, доктор філологічних наук (1992)

Андрій
 Алексєєв Андрій Корнійович (1920–1943) — Герой Радянського Союзу (1944).

Антон
 Алексєєв Антон Сергійович (1979) — російський хокеїст, захисник.

Аркадій
 Алексєєв Аркадій Володимирович (1946) — російський геофізик, океанолог, член-кореспондент РАН (1997)

Борис
 Алексєєв Борис Олексійович (1911–1973) — чуваський актор, народний артист СРСР (1979)

Валентин
 Алексєєв Валентин (1936) — український тромбоніст.
 Алексєєв Валентин Михайлович (1924–1994) — російський історик («Варшавського гетто більше немає»).
 Алексєєв Валентин Петрович (1919, Омськ — 1989, Одеса) — доктор технічних наук (1969)

Валерій
 Алексєєв Валерій Іванович (1948) — російський актор, народний артист Росії (1997)
 Алексєєв Валерій Миколайович (1932—1994)  — російський журналіст, редактор
 Алексєєв Валерій Олексійович (1939) — російський письменник («Міські повісті», «Відкритий урок»).
 Алексєєв Валерій Павлович (1929, Москва — 1991, Москва) — російський антрополог та історик, академік АН СРСР (1987)

Василь
 Алексєєв Василь Іванович (1942-2011) — російський важкоатлет і тренер, олімпійський чемпіон (1972, 1976).
 Алексєєв Василь Михайлович (1881–1951) — російський китаїст, академік АН СРСР (1929)

Веніамін
 Алексєєв Веніамін Васильович (1934) — російський історик, член-кореспондент РАН (1990)

Віктор
 Алексєєв Віктор Ілліч (1914–1977) — російський легкоатлет, Заслужений тренер СРСР (метання списа).
 Алексєєв Віктор Костянтинович (1938, Баку) — російський письменник.
 Алексєєв Віктор Олексійович (1888—1922) — український військовий діяч, полковник Армії УНР.

Владислав
 Алєксєєв Владислав В'ячеславович — український футболіст.
 Алєксєєв Владислав Олексійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Володимир
 Алексєєв Володимир Вікторович (*1974) — український футболіст, захисник і півзахисник.
 Алексєєв Володимир Геннадійович (1953, Харків) — український політик, народний депутат України другого скликання.
 Алексєєв Володимир Олександрович (1947) — російський доктор технічних наук, інженер-електрик.
 Алексєєв Володимир Сергійович (1861—1939) — російський режисер.
 Алексєєв Володимир Федорович (1852–1919) — російський фізико-хімік, дослідник розчинів.

Георгій
 Алексєєв Георгій Дмитрович (1881–1951) — російський скульптор і графік.
 Алексєєв Георгій Петрович (1834—1914) — російський юрист, нумізмат.

Гліб
 Алексєєв Гліб Васильович (1892–1938) — російський письменник.

Денис
 Алексєєв Денис Сергійович (1987) — російський легкоатлет, олімпійський медаліст.

Дмитро
 Алексєєв Дмитро Данилович (* 1983) — український паралімпійський плавець.
 Алексєєв Дмитро Костянтинович — російський піаніст

Євген
 Алексєєв Євген Венедиктович (1869, Санкт-Петербург — 1930, Київ) — український лісознавець.
 Алексєєв Євген Володимирович (1985, Пушкін) — російський шахіст, гросмейстер (2002).
 Алексєєв Євген Іванович (1843–1918) — російський військовий і державний діяч, адмірал.
 Алексєєв Євген Миколайович (1919) — російський баскетболіст, тренер.
 Алексєєв Євген Ростиславович (1964) — український науковець у галузі обчислювальної математики та програмування, автор першого повного російськомовного керівництва по роботі у вільному математичному пакеті Scilab.

Іван
 Алексєєв Іван (1709 або 1718 — 1776) — діяч-старообрядник.
 Алексєєв Іван (1901–1921) — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року
 Алексеєв Іван Дмитрович (1923–1992, Київ) — український баяніст, кандидат мистецтвознавства (1954)
 Алексєєв Іван Олександрович (псевдонім Noize MC, 1985) — російський реп-музикант.
 Алексєєв Іван Олександрович (1887–1960)  — засновник парку ім. М. Горького (Мелітополь)
Ігор
 Алексєєв Ігор Валентинович — завідувач кафедри фінансів, доктор економічних наук, Заслужений працівник освіти України
 Алексєєв Ігор Вікторович (1960)  — секретар ЦК КПУ (від 2005), народний депутат України (від 2002)
 Алєксєєв Ігор Юрійович (1961)  — міський голова Охтирки.

Йосип
 Алексєєв Йосип Кузьмич (1882—1955) — машиніст локомотива, Герой Праці (1931).

Костянтин
 Алексєєв Костянтин Сергійович (псевдонім Станіславський, 1863—1938) — російський режисер, актор, педагог.
 Алексєєв Костянтин Сергійович (1988) — російський хокеїст.

Леонід
 Алексєєв Леонід Дмитрович (1918, Луганськ — 1975, Київ)  — український історик, доктор історичних наук (1973)

Лук'ян
 Алексєєв Лук'ян Семенович — урядник Уральського козачого війська, знайомий Тараса Шевченка

Микита
 Alekseev (1993) — український співак та музикант.
 Алексєєв Микита Олексійович (1892, Київ — 1937, Київ) — український партійний і державний діяч.
 Алексєєв Микита Сергійович (1981) — російський хокеїст.

Микола
 Алексєєв Микола Борисович (1912—1984) — радянський дипломат.
 Алексєєв Микола Васильович (1894—1934) — український графік.
 Алєксєєв Микола Васильович (1983—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Алексєєв Микола Леонтійович (1927—1987) — передовик сільськогосподарського виробництва СРСР, Герой Соціалістичної Праці.
 Алексєєв Микола Миколайович (1829–1881) — російський математик.
 Алексєєв Микола Миколайович (1879—1964) — російський філософ, правознавець, один з ідеологів євразійства.
 Алексєєв Микола Михайлович ( 1951) — український живописець.
 Алексєєв Микола Олександрович (1852–1893) — московський міський голова (1885—1893).
 Алексєєв Микола Олександрович (1873—1972) — революціонер, Герой Соціалістичної Праці.
 Алексєєв Микола Олександрович (псевдонім Далекий, 1909—1976) — російський письменник.

Михайло
 Алексєєв Михайло Васильович (1857–1918, Краснодар)  — російський генерал від інфантерії (1914).
 Алексєєв Михайло Миколайович — старший лейтенант медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Алексєєв Михайло Миколайович (1918, Саратов — †2007)  — російський радянський письменник, Герой Соціалістичної Праці (1978).
 Алексєєв Михайло Михайлович (1909–1992, Харків)  — український геолог, доктор геолого-мінералогічних наук (1969).
 Алексєєв Михайло Павлович (1896, Київ — 1981, Ленінград)  — російський літературознавець, академік АН СРСР (1958).

Никифор
 Алексєєв Никифор Єфремович (1889—1956) — радянський військовий діяч, генерал-майор танкових військ.

Олег
 Алексєєв Олег Леонідович (1934)  — український хімік, доктор хімічних наук (1988), поет.
 Алексєєв Олег Олексійович (1934)  — російський поет, прозаїк.
 Алексєєв Олег Павлович (1945, Харків)  — український інженер, доктор технічних наук (1996).

Олександр
 Алексєєв Олександр Васильович (1938) — російський і український диригент.
 Алексєєв Олександр Гаврилович (1911–1941) — російський художник.
 Алексєєв Олександр Іванович (1895 — 1939) — артист опери, камерний співак
 Алексєєв Олександр Іванович (1922–1943) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Алексєєв Олександр Олексійович (1901–1982)  — французький режисер-мультиплікатор російського походження.
 Алексєєв Олександр Олексійович (1974) — український хокеїст.
 Алексєєв Олександр Омелянович (1891–1975)  — російський учений-електротехнік, член-кореспондент АН СРСР (1953).

Олексій
 Алексєєв Олексій Григорович (1887, Одеса — 1985, Москва)  — артист естради й режисер.
 Алексєєв Олексій Карпович (1881, Одеса — 1938, Ленінград)  — український палеонтолог.

Петро
 Алексєєв Петро — (*1758-?) — український майстер декоративного мистецтва
 Алексєєв Петро Олексійович (1849–1891) — російський робітник-революціонер.
 Алексєєв Петро Олексійович (1727 або 1731 — 1801) — російський церковний письменник і вчений, член Російської Академії.
 Алексєєв Петро Петрович (1840–1891) — український хімік-органік, професор Київського університету.

Ростислав
 Алексєєв Ростислав Євгенович (1916–1980)  — російський суднобудівник, головний конструктор суден на підводних крилах.

Семен
 Алексєєв Семен Михайлович (1909)  — російський авіаконструктор.

Сергій
 Алєксєєв Сергій Валентинович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Алексєєв Сергій Дмитрович (*1957) — радянський та український футболіст
 Алексєєв Сергій Миколайович — український і радянський хокеїст.
 Алексєєв Сергій Олександрович (псевдонім Найдьонов, 1868—1922) — російський драматург.
 Алексєєв Сергій Олексійович (1812 (або 1813) — ?)  — російський художник, знайомий Тараса Шевченка.
 Алексєєв Сергій Олексійович (1871–1945) — російський релігійний філософ (псевдонім — Аскольдов).
 Алєксєєв Сергій Петрович (1922—2008) — російський письменник (оповідання та повісті для дітей).
 Алексєєв Сергій Сергійович (1924–2013) — російський юрист, член-кореспондент РАН (1987).

Федір
 Алексєєв Федір Якович (близько 1755–1824) — російський пейзажист.

Юрій
 Алексєєв Юрій (псевдонім Алексіс, 1965) — російський рок-музикант.
 Алексєєв Юрій Васильович (1936) — український диригент, композитор.
 Алексєєв Юрій Миколайович (1924) — фахівець з літакобудування, доктор технічних наук (1961).
 Алексєєв Юрій Миколайович (1941) — український історик, доктор історичних наук (1980).
 Алексєєв Юрій Сергійович (1948, Дніпропетровськ) — генеральний директор ВО «Південний машинобудівний завод» (від 1992).

Яків
 Алексєєв Яків Савович (1919 — 1998, Полтава) — Герой Радянського Союзу (1944)

Співак Alekseev
 Alekseev — популярний естрадний співак

Див. також 
 9933 Алексєєв — астероїд.
 Алексєєва

Примітки 

Російські прізвища